Frauen-Bundesliga är Tysklands högsta fotbollsdivision på damsidan. Vinnaren av ligan blir tysk mästare och deltar nästa säsong i UEFA Women's Champions League. De två sämsta lag i tabellen flyttas ner till andra divisionen (2. Bundesliga) och ersätts av två nya lag. I Frauen-Bundesliga spelar varje lag två matcher mot alla andra lag.

Det första tyska mästerskapet i damfotboll spelades 1974. I sin nuvarande form finns Frauen-Bundesliga sedan 1997. Mellan 1990 och 1997 utgjordes ligan av en nordlig och en sydlig grupp och de två bästa lagen från varje grupp spelade semifinal och final för att bestämma mästaren. Fram till 1990 var de bästa lagen från varje förbundsland i Västtyskland kvalificerade till mästerskapet. Vägen till finalen varierade mellan olika år.

Tyska mästare i damfotboll

Tyska mästerskapet, 1974 - 1990

Nord- och Sydliga, 1991 - 1997

En liga, sedan 1998

Externa länkar 
 Frauen-Bundesliga på Deutscher Fussball-Bunds webbplats (tyska)

Fotbollsserier i Tyskland
Fotboll i Tyskland